Pritha ist:
 Pritha (Gattung), eine Gattung aus der Familie Filistatidae
 in der indischen Mythologie der ursprüngliche Name von Kunti